Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1990 zum 27. und letzten Mal ausgetragen und fanden vom 17. bis 18. Februar 1990 zum 15. Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 25 Disziplinen (14 Männer/11 Frauen) die Meister ermittelt wurden. Erstmals mit auf dem Programm standen bei den Männern die Staffel über 2 × 50 Yards.

Bei den Männern gelang es vier Athleten (Görmer (60 m), Pflügner (5000 m), Pohland (60 m Hürden) und Timmermann (Kugel)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was auch bei den Frauen (Behrendt (60 m), Schreiter (400 m), Wachtel (800 m) und Anders (Gehen)) gelang. Bei Ulf Timmermann war es der Sechste und bei Christine Wachtel der vierte Titel in Folge.

Bereits am 4. Februar stellte die Langstreckenläuferin Kathrin Ullrich einen neuen DDR-Hallenrekord im 5000-Meter-Lauf auf.

Mit insgesamt 4 Gold-, 2 Silber- und 1 Bronzemedaillen stellte der SC Motor Jena die erfolgreichste Mannschaft der Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 
 Ergebnislisten

1990
Leichtathletikveranstaltung 1990
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg